Grandes Lagos puede hacer referencia a:

 Los Grandes Lagos (América del Norte), grupo de cinco grandes lagos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
 La Región de los Grandes Lagos, región que comprende parte de la provincia canadiense de Ontario y ocho estados de Estados Unidos.
 Los Grandes Lagos de África, grupo de nueve grandes lagos (Victoria, Tanganica, Alberto, Edward, Kivu, Malaui, Moero, Rukwa y Kyoga) situados a lo largo del Gran Valle del Rift.
 Los grandes lagos landeses o grandes lagos de las Landas; grupo de lagos localizados en el sudoeste de Francia, muy próximos al litoral de la côte d'Argent, en el golfo de Vizcaya.